Skiljesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skiljesjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,8 ha)
Skiljesjön (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn